I dodici mesi () è il titolo di un'opera teatrale di Samuil Jakovlevič Maršak e di alcuni film da essa tratti.

Teatro
I dodici mesi – opera teatrale di Samuil Jakovlevič Maršak

Cinema
I dodici mesi – film d'animazione sovietico del 1956
I dodici mesi – film sovietico del 1972
I dodici mesi – film d'animazione giapponese del 1980